Le terme ligne C3 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun.

Bus à haut niveau de service 

 Ligne C3 du bus à haut niveau de service d'Avignon
 Ligne C3 de trolleybus de Lyon
 Ligne C3 de bus Chrono de Grenoble

Voie ferrée 

 Ligne C3 du Cercanías Asturies,
 Ligne C3 du Cercanías Bilbao,
 Ligne C3 du Cercanías Madrid,
 Ligne C3 du Cercanías Murcie/Alicante,
 Ligne C3 du Cercanías Sevilla,
 Ligne C3 du Cercanias Valence.
 La branche vers Montigny - Beauchamp de la ligne C du RER d'Île-de-France

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de ligne de transport